Drautz steht für:
 Gustav Drautz (1887–1957), deutscher Politiker
 Richard Drautz (1953–2014), deutscher Politiker

 den deutschen Namen der Gemeinde Dravce in der Slowakei

Siehe auch:
 Drauz
 Trautz